Miejscowości w USA:
 Mineral Point – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Mineral Point – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Mineral Point – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Mineral Point (ang. Mineral Point Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa